Подлески — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Подлески — посёлок в Любанском районе Минской области.

Украина 
 Подлески — село в Рожищенском районе Волынской области.
 Подлески — село в Долинском районе Ивано-Франковской области.
 Подлески — село в Стрыйском районе Львовской области.
 Подлески — село в Яворовском районе Львовской области.
 Подлески — село в Гощанском районе Ровненской области.